El nombre de Iglesia de San Felipe y Santiago el Menor es el nombre de varios edificios religiosos:
'

en Bosnia y Herzegovina 
Crkva svetog Filipa i Jakova
 Iglesia de San Felipe y Santiago el Menor, en la localidad de Mrkonjić Grad, República Srpska''

en Croacia 
Crkva svetih Filipa i Jakova
 Iglesia de San Felipe y Santiago el Menor, en la localidad de Vukovar,

en España 
 Iglesia de San Felipe y Santiago el Menor, en la localidad de Cobisa, Toledo.
 Iglesia de San Felipe y Santiago el Menor, en la localidad de Madrid, Madrid.
 Iglesia de San Felipe y Santiago el Menor, en la localidad de Zaragoza, Zaragoza.
 Iglesia de San Felipe y Santiago el Menor, en la localidad de Bolaños de Calatrava, Ciudad Real.

en Irlanda 
St. Philip and St. James Church
 Iglesia de San Felipe y Santiago el Menor, en la localidad de Booterstown,

en Italia 
Chiesa dei Santi Jacopo e Filippo
 Iglesia de San Felipe y Santiago el Menor, en la localidad de Certaldo, Toscana 
 Iglesia de San Felipe y Santiago el Menor, en la localidad de Montecatini Alto, Toscana
 Iglesia de San Felipe y Santiago el Menor, en la localidad de Pisa, Toscana
 Iglesia de San Felipe y Santiago el Menor, en la localidad de Scarperia, Florencia

en Lituania 
Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia
 Iglesia de San Felipe y Santiago el Menor, en la localidad de Vilnius

en México
 Iglesia de San Felipe y Santiago el Menor, en la localidad de Azcapotzalco, Distrito Federal.

en Reino Unido 
St. Philip and St. James Church
 Iglesia de San Felipe y Santiago el Menor, en la localidad de Leckhampton, 
 Iglesia de San Felipe y Santiago el Menor, en la localidad de Norton St Philip,
 Iglesia de San Felipe y Santiago el Menor, en la localidad de Whitton,

en República Checa 
Kostel svatých Filipa a Jakuba
 Iglesia de San Felipe y Santiago el Menor, en la localidad de Zlíchov, Praga
 Iglesia de San Felipe y Santiago el Menor, en la localidad de Zlín,

en Polonia 
Kościół św. Filipa i św. Jakuba
 Iglesia de San Felipe y Santiago el Menor, en la localidad de Cracovia,